Ali Haidar (ou Haydar et Haider) sont des noms pouvant désigner:

  (1913-1999), officier pakistanais ;
  (né en 1932), officier syrien ;
  (né en 1962), homme politique syrien ;
  (né en 1967), chanteur pakistanais ;
  (né en 1990), joueur libano-canadien de basket-ball ;
  (1690-1785), poète pendjabi ;
  (né en 1854), poète et traducteur indien ;
  (1866-1935), homme politique ottoman ;
  (1900-1963), homme politique de l'inde britannique ;
  (1923-2011), général turc ;
 Ali Haydar Şen (né en 1939), homme d'affaires turc ;
 Ali Haydar Konca (né en 1950), homme politique turc ;
  (né en 1978), homme politique pakistanais ;
  (né en 1979), homme politique turc ;
  (né en 1982), joueur pakistanais de polo ;
 , homme politique pakistanais ;
 , homme politique pakistanais ;
 , homme politique pakistanais.

Voir aussi